Mishima kan syfta på:

Yukio Mishima (1925–1970), japansk författare
Mishima (film) – amerikansk film från 1985 om författaren Yukio Mishima
Mishima (musikgrupp) – en katalansk popgrupp
Mishima, Shizuoka – en stad i Shizuoka prefektur, Japan
Mishima (Osumiöarna) – en kommun i Kagoshima prefektur, Japan
Mishima (ö) – en ö i Hagi stad, Yamaguchi prefektur, Japan
 Mishima (rollspel) – ett tillägg till rollspelet Mutant Chronicles
Heihachi Mishima – en rollfigurer i TV-spelserien Tekken
Jinpachi Mishima – en rollfigurer i TV-spelserien Tekken
Kazuya Mishima – en rollfigurer i TV-spelserien Tekken
5334 Mishima – en asteroid